Автоматизо́вана систе́ма контро́лю до́ступу — електронна чи електронно-механічна система, що призначена для надання дозволу на прохід персоналу, проїзд транспортних засобів або переміщення матеріалів через вхід (вихід) контрольно-пропускних пунктів зон обмеження доступу. Найчастіше використовується в метрополітені.

Види систем 
Класифікація системи контролю доступом (СКД):
 автономні — інформація не передається на центральний пункт охорони і не контролюється операторами;
 центральні (мережеві) — відбувається обмін з центральним пунктом охорони для керування виконавчими пристроями;
 універсальні — можуть працювати як в автономному режимі, так і в мережевому. Якщо відбувається збій центрального пристрою управління, то перемикається на автономний режим.

Типове рішення 
Системний комп'ютер програмує контролери СКД на дозвіл чи заборону проходів і, крім того, на базі цього комп'ютера створено автоматизоване робоче місце (АРМ) адміністратора СКД з наступними функціями:
 Формування індивідуальних і групових повноважень доступу.
 Облік робочого часу співробітників.
 Облік сторонніх осіб — відвідувачів — із зазначенням останнього місця їх перебування.
 Контроль стану всіх зон (відображення плану об'єкта з коментарями в протоколі подій).
 Блокування та розблокування виконавчих пристроїв будь-якої зони.
 Візуальна ідентифікація особи.
 Повнофункціональний випуск перепусток.

Системне програмне забезпечення дозволяє розподіл перерахованих вище функцій на кілька мережевих комп'ютерів.

Див. також 
 Замок електромагнетний
 Замок електромеханічний
 Технічна безпека
 Відеоспостереження
 пропускний пункт
 пропускний режим
 служба безпеки

Посилання 
 Варіант побудови системи контролю доступу без використання турнікетів 

Автоматизовані системи
Контроль доступу
Безпекові системи